Kızılibrik (Atkaracalar), een dorp in het Turkse district Atkaracalar
Kızılibrik (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz